Пересуха — название населённых пунктов:

Россия 
 Пересуха — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Пересуха — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.